Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1995 war die neunte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 20. August bis 3. September 1995 in Singapur statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Schotte Alan Burnett durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den Thailänder Kwan Poomjang.

Finalrunde

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Singapur